

Vanadium

Liste en rapport avec la chimie